Supercoppa tedesca 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa tedesca 2016 – torneo di pallavolo maschile